An-lu je čínské místopisné jméno, které může znamenat:

 An-lu (kraj) – historický čínský kraj čou na místě dnešního městského okresu Čung-siang v městské prefektuře Ťing-men v provincii Chu-pej ve střední Číně
 An-lu (městský okres) – městský okres v městské prefektuře Siao-kan v provincii Chu-pej